Ендорфин, неуротрансмитер у народу познат као хормон среће
 Хормон среће, музички албум групе Бркови из 2018. године